Дикшабхуми () — ступа, сооружённая на месте, где 14 октября 1956 года Бхимрао Рамджи Амбедкар принял буддизм вместе со многими тысячами своих сторонников, по некоторым данным их число достигало 600 тысяч. Это событие и сейчас направляет действия многих индийцев, которые группами принимают буддизм.

Ступа расположена в городе Нагпур, штат Махараштра, и является одним из центров буддийского паломничества. Ступу посещают тысячи паломников, особенно на праздники Виджая-дашами и 14 октября.

«Дикша» (deeksha) обозначает «принятие религии», этот термин обозначает в буддизме то же, что и крещение в христианстве. «Бхуми» (bhoomi) обозначает «земля». Таким образом «Дикшабхуми» можно перевести как «место принятия буддизма».

Ступа известна своим архитектурным стилем и является популярной туристической достопримечательностью региона.

Gallery

Примечания 

Буддийские храмы и монастыри Индии
Буддийские ступы Нагпура
Культовые сооружения, построенные в 2001 году
Появились в 2001 году в Индии